Pierre-François Moreau peut désigner :

 Pierre-François Moreau (1954-), écrivain et réalisateur français ;
 Pierre-François Moreau (1948-), philosophe français, spécialiste de Spinoza.